

Geografie 

 Andrejev (eiland), een van de eilanden van de Russische Bereneilanden in de Oost-Siberische Zee

Personen 
Andrej Andrejev (politicus), Russisch politicus
Georgi Andrejev, Russisch langeafstandsloper
Igor Andrejev, Russisch tennisser
Leonid Andrejev, Russisch schrijver
Sergej Andrejev (1956), Russisch voetballer
Stepan Andrejev, Russisch militair (Kozak)
Vladimir Andrejev, Russisch basketbalspeler